Poema 15 puede referirse a:
 Conocido poema del poeta chileno Pablo Neruda, perteneciente a su libro Veinte poemas de amor y una canción desesperada.
 Lado B del sencillo Venían del desierto / Poema 15 de Víctor Jara.